

Людина 

 Брент Гейден (;  20 жовтня 1983) — канадський плавець, олімпійський медаліст.
 Дмитро Федорович Гейден (6 липня 1862, с. Лігово, Санкт-Петербурзька губернія — 23 травня 1926, Загреб, Королівство Югославія) — граф, офіцер, політичний і громадський діяч.
 Логин Петрович Гейден — військовий моряк, граф.
 Стефан ван дер Гейден (;  3 липня 1969, Сінт-Гілліс-Вас, Бельгія) — бельгійський футболіст.
 Томас Гейден Черч (;  17 червня 1960, Вудленд, Каліфорнія, США) — американський кіноактор.
 Чарлі Гейден — контрабасист, відомий тривалою роботою з саксофоністом Орнеттом Коулманом.
 Ян ван дер Гейден (; 5 березня 1637, Горінхем (Горкум) — 25 березня 1712, Амстердам) — нідерландський художник епохи бароко і винахідник.

 Гейден Панеттьєр (;  21 серпня 1989) — американська акторка, співачка та модель італійського походження.
 Гейден Ролстон (;  10 січня 1981) — новозеландський велогонник, олімпійський медаліст.
 Гейден Стоккел (;  10 серпня 1984) — австралійський плавець, олімпійський медаліст.

Топонім

Гейден — місто, штат Алабама
 Гейден — місто, штат Аризона
 Гейден — місто, штат Колорадо
 Гейден — місто, штат Айдахо
 Гейден — переписна місцевість, штат Індіана
 Порт-Гейден (Аляска) () — місто в боро Лейк-енд-Пенінсула, штат Аляска, США.